De Hollandse Iepbrug (werktitel NHK-brug, brug 2470) is een in aanbouw zijnde beweegbare brug in Amsterdam-Noord. 

In 2018 wilde de gemeente Amsterdam een betere verbinding voor voetgangers en fietsers in Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord wordt in tweeën gesneden door het Noordhollandsch Kanaal. Deze gegraven waterweg zou in de toekomst een hindernis vormen in de route tussen de omgevingen rondom Overhoeks en de Van der Pekbuurt (westzijde kanaal) en IJplein, Sixhaven (oostzijde). Langzaam verkeer moet daarbij uitwijken naar de noordelijker gelegen drukke verkeersbrug  Gerben Wagenaarbrug (brug 357). Uit dat voornemen kwamen zeven plaatsen naar voren voor een nieuwe brug. Er werd gekozen voor een brug 275 meter ten noorden van de Willem I-sluis. Het voet- en fietspad zou vanuit de Laanweg over de Buiksloterweg en het kanaal naar de overzijde van het kanaal reiken. Bewoners van het Laankwartier zagen de dreiging dat hun rustige buurtje een drukke doorgangsroute zou worden en tevens de dreiging dat hun huizen opgeofferd zouden worden aan de nieuwbouw in Amsterdam-Noord. Inspraak leverde op dat opnieuw gekeken werd naar de route, maar er werd wel bevestigd dat er geen sloop van huizen in dit project op de rol stonden. De verwachting in 2018 was dat de brug in het najaar van 2021 geopend kon worden. 
Dat bleek te optimistisch; het contract voor de brug kon pas in september 2020 getekend worden. Er was toen al sprake van een nieuwe route; de brug zou geen aanloop krijgen vanuit de volkswijken, maar direct vanaf de Buiksloterweg, 225 meter ten noorden van de schutsluis. Het wordt de zuidelijkste brug in het traject van het kanaal.

In de nieuwe route stond echter een monumentale iep uit 1941. Deze werd pas na felle protesten van de buurt in september 2021 geveld door een kettingzaag. Voor de boom werd een bord ter nagedachtenis geplaatst. Het zorgde ervoor dat er in maart 2022 nog geen enkel teken van bruggenbouw was te zien, behalve een afgezette strook walkant en een bouwterrein aan de oostelijke oever van het kanaal. 

De brug wordt ontworpen in een samenwerking van bouwbedrijf K.Dekker en Uytenhaak en partners. Het werd geopteerd voor een wat hoog gelegen draaibrug, waardoor de brug niet bij ieder schip geopend hoeft te worden. Overigens was bij de aanleg van de waterweg het grootste deel van de overspanningen als zodanig uitgevoerd. In mei 2022 was de planning bijgesteld tot een oplevering in het voorjaar van 2023.  

Op 30 augustus 2022 besloot de gemeente Amsterdam de te vernoemen: De Hollandse Iepbrug. Alhoewel er dus één gekapt moest worden voor de bouw van de brug, staat er in de direct omgeving nog vele iepen van deze hybride boom.

2470
Bouwproject